

События 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. и Тит Аврелий Фульв.
 Домициан принял пожизненное цензорство.
Хань и Хунну:
 85-88 — Шаньюй южных хуннов Сюань.
 Три рода северных Хунну бегут в Китай.
 Власти ханьского Китая приступают к созданию коалиции против Северных Хунну. Предполагалось участие Динлинов с севера, Сяньби с востока, южных Хунну с юга, Сиюйцев (жители княжеств в нынешнем Синьцзяне) с запада.

Скончались 
 Гай Оппий Сабин — римский политический деятель, консул Римской империи 84 года, погиб в битве с даками
 Чжан — шаньюй южных Хунну с 63 года по 85 год.

См. также